«Blackout» es un anglicismo que puede referirse a:

Pérdida de luz o comunicaciones 
 Un apagón eléctrico, intencionado o no.
Un apagón informativo, una censura de una noticia.
Una pérdida de telecomunicaciones , por falta de energía u otros motivos.
Blackout (textil), es un tipo de tejido que impide el paso de la luz.
Blackout (emisión), es el corte o suspenso de la emisión de un programa de televisión en uno o varios medios de comunicación.
Blackout (militar), es la práctica de minimizar la emisión de luz para protegerse de un ataque durante una guerra.

Medicina 

 Un síncope, una pérdida temporal de consciencia.

Arte y entretenimiento

Cine 

 Contrabando (1940), película bélica cuyo título fue Blackout en Estados Unidos.

 Blackout (1950), película protagonizada por Maxwell Reed.
Black Out (1970), película suiza dirigida por Jean-Louis Roy.
Blackout (Vértigo mortal) (1985), película protagonizada por Keith Carradine.
Blackout (1986), película dirigida por Erik Gustavson.
Blackout (1988), an American  thriller film starring Gail O'Grady
The Blackout (1997), película dirigida por Abel Ferrara.
Blackout (2008), película (thriller psicológico) finlandés, con la música de Lauri Ylönen (The Rasmus).
The Blackout (2009), película dirigida por Robert David Sanders.
Blackout (2010), película de acción alemana.
Black Out (2012), película neerlandesa dirigida por Arne Toonen.

 The Blackout (2013), una película de comedia con Michael Graziadei y Autumn Federici.
 Blade Runner Black Out 2022 (2017), es un cortometraje ambientado en Blade Runner.
 The Blackout (2019), es el nombre internacional de Avanpost, una película de acción y ciencia ficción rusa.

Televisión 

 Blackout (2012), es una serie de televisión de la emisora BBC.
 Blackout (Bugs), es el nombre de un episodio de la serie Bugs de la BBC.
 Blackout (Lego Ninjago: Masters of Spinjitzu), an episode of Lego Ninjago: Masters of Spinjitzu
 Blackout, es le nombre de un episodio de M.A.S.K..
 Blackout, es el nombre de un episodio de Yo soy Betty, la fea.
 Blackout, es el nombre de un episodio de American Experience en PBS.
 The Blackout, es un episodio de 2000 de Black Books

Literatura 

Blackout (El apagón) (2010), novela de Connie Willis.
Blackout, personaje de la serie Transformers.
Blackout, personajes de Marvel Comics.
Blackout (2016), es una novela de María Moreno.

Música

Agrupaciones 

The Blackout (2003), banda de post-hardcore galesa.
Blackout, banda de rock/metal argentina.
Blackout, banda de rock chilena.
Blackout, banda de punk rock paraguaya.
Blackout, banda metalcore ecuatoriana.
Blackout (2017), banda de Metal Mexicana.

Álbumes 

Blackout (1982), álbum de Scorpions.
Blackout (2007), álbum de Britney Spears.
Blackout (2023), álbum de From Ashes to New.

Canciones 

Blackout (1977), canción de David Bowie.
Blackout (1982), canción de Scorpions.
Blackout (2011), canción de Breathe Carolina.
Blackout (2003), canción de Muse.
Blackout (2010), canción de Linkin Park.
Blackout (2010), canción de Skull Fist.
Blackout (2016), canción de Hardwell.
The Blackout (2017), canción de U2.
Blackout (2010), canción de IO Echo.
Blackout (2019), canción de CIX.